

Bom Jardim est une municipalité de l'État du Maranhão
 Bom Jardim est une municipalité de l'État de Pernambouc
 Bom Jardim est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Bom Jardim de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás
 Bom Jardim de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais